Lacanche bezeichnet
 Lacanche (Fluss), einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Arroux 
 Lacanche (Côte-d’Or), eine französische Gemeinde im Département Côte-d'Or
 Étang de Lacanche, einen Stausee am gleichnamigen Fluss beim gleichnamigen Ort